Гу́бино — село в Лебедянском районе Липецкой области. Относится к Агрономовскому сельсовету. Расположена в 14 км к западу от города Лебедянь.

Известно с 1676 года; тогда здесь был 71 двор. Название патронимично: происходит от фамилии Губин.

В советское время Губино было 9-м отделением бывшего совхоза «Агроном».

На восточной окраине Губина находится церковь, которую в XX веке закрыли для прихожан и использовали как склад, впоследствии, когда склад переместили, церковь начала разрушаться. Была восстановлена силами сельчан и на пожертвования.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лебедянского района